Rain hace referencia a varios artículos:

Toponimia 
 Rain (Lucerna), comuna del cantón de Lucerna,  Suiza.
 Rin, Rain es el nombre en rético romance del río Rin.
 Rain (Baviera), pueblo del estado de Baviera,  Alemania.

Música  
 "Rain (cantante)" (1982), cantante surcoreano. 
 "Rain (canción de Dragon)" (1983), canción de Dragon.
 "Rain (canción de The Beatles)" (1966), canción de The Beatles.
 "Rain (canción de Madonna)" (1993), canción de Madonna.
 "Rain (canción de Glay)" (1994), canción (y single) de GLAY.
 "Rain (canción de Erasure)" (1997), canción de Erasure.
 "Rain (canción de Angela Aki)" (2005), canción de Angela Aki.
 "Rain (sencillo de Breaking Benjamin)" (2005), sencillo de Breaking Benjamin.
 "Rain (canción de Mika)" (2009), canción de Mika.
 "Rain (canción de YUI)" (2011), canción de YUI.
 "Rain (sencillo de Amaranthe)" (2011), sencillo de Amaranthe.
 "Rain (canción de Taeyeon)" (2016), sencillo de Taeyeon.
 "Rain (canción de Soyou y Baekhyun)" (2017), sencillo de Soyou y Baekhyun.

Cine 
 Lluvia (película de 1932) (1932), película.
 Lluvia (película de 2001) (2001), película.

Además 
 Rain (Mortal Kombat), personaje de Mortal Kombat.